Metilendioksifenilpropanon (C10H10O3) se može odnositi na:

 MDP1P
 MDP2P